Дан Семёнович Марко́вич (род. 9 октября 1940, Таллин) — российский художник и писатель. С 1966 года жил в городе Пущино Московской области, в 2015 году переехал в Болгарию.

Биография
По специальности биохимик. Учился в Тарту на медицинском факультете, затем в аспирантуре в Ленинграде. Ученик М. В. Волькенштейна. Диссертация по конформационным переходам в ферментах при регуляции их активности (1967). Около 20 лет работал в Институте биофизики АН СССР в Пущино в области биохимии, биофизики, энзимологии, молекулярной биологии. Кандидат биологических наук, автор около 70 статей и одной монографии. В 1986 окончательно оставил науку, став профессиональным художником.

Живописью и графикой занимается с 1975. Ученик московского художника Евгения Измайлова. Имел более двадцати персональных выставок. О своих пристрастиях в живописи отзывается так:

Я не люблю воинствующий авангард, разнообразные «концепты» и «придумки» как в живописи, так и в литературе. В живописи я начинал как примитивист, потому что до 35 лет никогда не рисовал, потом, очень условно говоря, постепенно склонялся в сторону экспрессионизма. Мне близка московская школа живописи, интересны Сезанн, Сутин, Руо, Марке.

С 1984 пишет прозу, главным образом короткие рассказы и повести. С 1991 публиковался в журналах «Сельская молодёжь», «Родомысл», «Нева», «Фома» и др., в сборниках, антологиях «Нестоличная литература», «Очень короткие тексты». Рассказы, повести и роман «Vis vitalis» выходили также отдельными изданиями. О своих пристрастиях в литературе отзывается так:

Я люблю писать небольшие вещи, очень короткие рассказы, прозу, в которой главное — звук и ритмический рисунок, скольжение по ассоциациям. Иногда они на грани «стихотворений в прозе». Грань эту я, однако, не перехожу, и стихов не пишу, меня больше привлекают скрытые ритмы прозы.

Наиболее полно собрание художественных произведений представлено в интернете («Я поздно начал рисовать и писать, и у меня не было времени ждать и просить. Интернет дал мне возможность не унижаться в редакциях» ).

С 1997 редактирует созданные им сетевые альманахи «Перископ» и «Мамзер».

Награды и премии
 Повесть «Перебежчик» — второе место в конкурсе «Тенета-1998»
 Повесть «АНТ» — первое место в конкурсе Арт-ЛИТО (2000)
 Повесть «Жасмин» — первое место в конкурсе «Тенета-2002»
 Роман «Vis vitalis» — лонг-лист «Русского Букера»-2007.

Примечания

Публикации
 Д. Маркович. ЛЧК (Повесть) // Цех фантастов. 1991. М.: Московский рабочий, 1991
 Д. Маркович. Здравствуй, муха! (Рассказы). М.: Технограф, 1991.
 Д. Маркович. Мамзер (Рассказы). Пущино: ОНТИ Пущино, 1994.
 Д. Маркович. Повести. М.:Э.РА, 2004.
 Д. Маркович. Жасмин (Повесть) // Родомысл. 2004. № 9
 Д. Маркович. АНТ (Повесть) // Нева. 2004. № 2
 Д. Маркович. Vis vitalis. (Роман). М.—Тель-Авив:Э.РА, 2006.
 Д. Маркович. Листки из альбома (Сборник художественных работ) // Новая литература
 Д. Маркович. Махнуть хвостом. М.Э.РА, 2008
 Д. Маркович. Перебежчик. (Роман). М.:Э.РА, 2009.
 Д. Маркович. Кукисы. М.:Э.РА, Летний сад. 2010.

Ссылки 
  — «Вокруг да около» (Записки Дана Марковича)
 Альманах «Перископ» (проза и изображения)
 Альманах «Мамзер» (проза и изображения)
 Проза на сайте Lib.Ru/Современная литература
 Проза на сайте «Литсовет»
 Проза на сайте «Сетевая словесность»
 Проза на сайте «Словесность» (до 2004 г.)
 Проза в журнале Т. Пухначёвой «Рукописи не горят»
 Галерея картин на сайте «Фотофилия»
 Галерея картин в онлайновом журнале «Иероглиф»
 Коллажи 2007 года
 Проза и художественные работы в журнале «Новая литература»

Критика 
 А. Бабичева. Читая Дана Марковича. Критические заметки // «Наша улица». 2009. № 115 (6)
 А. Бабичева. Последние. Критическая статья // «Новая литература»
 Елена Зайцева. О «Перебежчике» Дана Марковича // Литературно-философский журнал «Топос»

Выпускники Тартуского университета
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели России XXI века
Художники России